Kellarikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kellarikari (ö, lat 61,62, long 21,43), Satakunta, Björneborg, 
 Kellarikari (ö, lat 61,69, long 21,56), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar